Stepenitz steht für:
 Stepenitz (Marienfließ), Ortsteil der Gemeinde Marienfließ im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 den deutschen Namen (Groß Stepenitz) der polnischen Gemeinde Stepnica in der Woiwodschaft Westpommern

Flüsse:
 Stepenitz (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Brandenburg
 Stepenitz (Trave), Nebenfluss der Trave in Mecklenburg-Vorpommern
 Stepnica (Gowienica), den deutschen Namen des polnischen Flusses Stepnica